L'ensemble paroissial de Seurre, usuellement abrégé en paroisse de Seurre est l'un des 6 ensembles du secteur pastoral de La Plaine, et des 63 du diocèse de Dijon. Son siège est la Maison paroissiale de Seurre, située au 4 rue des écoles.

Toponymie 

L'ensemble paroissial tient son nom de sa ville la plus importante, Seurre, qui le tient elle-même de saburra, le sable.

Organisation 

L'ensemble paroissial s'étend sur 20 communes (18 anciennes paroisses). Son siège est la Maison paroissiale de Seurre, située au 4 rue des écoles. Le culte est rendu, de manière rotative, dans chacune des 18 églises de la circonscription.

Personnel pastoral

Notes et références

Voir aussi 
Seurre
Diocèse de Dijon
Province ecclésiastique de Dijon

Seurre